Il profeta può essere:

Cinema 
 Il profeta – film del 1968 diretto da Dino Risi 
 Il profeta (Un prophète) – film del 2009 diretto da Jacques Audiard

Fumetti 
 Il profeta – fumetto di Alberto Rivera

Letteratura 
 Il profeta – libro di Khalil Gibran

Musica 
 Il profeta – opera di Giacomo Meyerbeer

Sport 
 Il profeta – soprannome del calciatore brasiliano Hernanes